Брен () — упраздненный кантон во Франции, регион Пикардия. Департамент кантона — Эна. Входил в состав округа Суасон. Население кантона на 2011 год составляло 11 636 человек.

Код INSEE кантона — 0204. Всего в кантон Брен входила 41 коммуна, из них главной являлась Брен.

Коммуны кантона 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2011 г.):

 Аси — население 989 чел.
 Базош-сюр-Вель — население 464 чел.
 Бланзи-ле-Фим — население 93 чел.
 Брен — население 2 196 чел.
 Бренель — население 197 чел.
 Брюи — население 19 чел.
 Васни — население 209 чел.
 Вилле-ан-Прейер — население 126 чел.
 Виль-Савуа — население 59 чел.
 Восере — население 103 чел.
 Вотен — население 50 чел.
 Вьель-Арси — население 177 чел.
 Глен — население 231 чел.
 Дюизель — население 117 чел.
 Жуэнь — население 163 чел.
 Кенси-су-ле-Мон — население 65 чел.
 Куврель — население 191 чел.
 Курсель-сюр-Вель — население 355 чел.
 Леж — население 83 чел.
 Лиме — население 184 чел.
 Лонгваль-Барбонваль — население 490 чел.
 Люи — население 149 чел.
 Мерваль — население 92 чел.
 Мон-Нотр-Дам — население 697 чел.
 Мон-Сен-Мартен — население 88 чел.
 Ожи — население 91 чел.
 Паар — население 294 чел.
 Перль — население 81 чел.
 Прель-э-Бов — население 362 чел.
 Ревийон — население 71 чел.
 Сен-Мар — население 113 чел.
 Сен-Тибо — население 62 чел.
 Серваль — население 47 чел.
 Сермуаз — население 329 чел.
 Серсёй — население 92 чел.
 Серш — население 315 чел.
 Си-ла-Коммюн — население 154 чел.
 Сири-Сальсонь — население 878 чел.
 Таньер — население 14 чел.
 Шасми — население 807 чел.
 Шери-Шартрёв — население 339 чел.

Экономика 
Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 11,6 %
 промышленность — 18,8 %
 строительство — 13,1 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 28,4 %
 государственные и муниципальные службы — 28,2 %

Политика 

На президентских выборах 2012 г. жители кантона отдали в 1-м туре 31,0 % голосов Марин Ле Пен против 24,7 % у Николя Саркози и 23,2 % у Франсуа Олланда, во 2-м туре в кантоне победил Саркози, получивший 52,1 % (2007 г. 1 тур: Саркози — 29,8 %, Сеголен Руаяль — 20,5 %; 2 тур: Саркози — 57,7 %). На выборах в Национальное собрание в 2012 г. по 5-му избирательному округу департамента Эна они в 1-м туре отдали большинство голосов — 33,0 % — действующему депутату, кандидату партии Союз за народное движение Изабель Вассёр, но во 2-м туре в кантоне победил единый кандидат левых Жак Крабаль, получивший 39,3 % голосов (из трех кандидатов).

См. также 
 Округа департамента Эна
 Список округов Франции

Ссылки 

Упразднённые кантоны департамента Эна